

События 

 Церковный собор в Сутри. Низложение трёх антипап.
 1046—1047 — Папа Климент II. Коронация Генриха III императором.
 1046—1061 — Король Венгрии Андраш I.
 Мир между Византией и Русью. Женитьба Всеволода Ярославича на дочери Константина Мономаха.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1046 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1046 году
 Герард Венгерский

См. также